Ро́берт Ло́джа (, 3 января 1930, Статен-Айленд — 4 декабря 2015, Лос-Анджелес, США) — американский киноактёр. Имя при рождении — Сальвато́ре Лоджа ().

Биография 
Лоджа родился в 1930 году в семье сапожника Бенджамина Лоджа и домохозяйки Елены Бландино. Он является италоамериканцем (его родители родились на Сицилии, Италия). Учился в  и на факультете журналистики в Университете Миссури, который он окончил в 1951 году. Служил в армии США, а в дальнейшем начал актёрскую карьеру.

В 1955 году он подписал свой первый в жизни контракт на Бродвее – на постановку «». Карьеру в кино Лоджа начал в возрасте 39 лет. В течение почти двадцати лет он совмещал работу в театре, кино и съемки на телевидении. Роберт Лоджа стал популярен благодаря героям мафиози и боссов группировок итальянских бандитов.

В 1958 году Лоджа сыграл главную роль в фильме «», изобразив учёного, пытающегося спасти Нью-Йорк от приближающейся к нему инопланетной ракеты. В 1960 году Роберт выступал на сцене внебродвейского театра в постановке «Игрушки на чердаке». Также сыграл наркобарона в ленте «Лицо со шрамом» с Аль Пачино в главной роли и сицилийского гангстера в фильме «Честь семьи Прицци» вместе с Джеком Николсоном и Кэтлин Тёрнер.

За роль в картине «Зазубренное лезвие» Лоджа был номинирован на премию «Оскар» в категории Лучшая мужская роль второго плана.

Лоджа также снимался в комедиях. Он появился в пяти комедиях режиссёра Блейка Эдвардса, в том числе трёх фильмах франшизы «Розовая пантера». Его самой крупной комедийной работой стала роль в картине «Большой», сделавшей звездой Тома Хэнкса. Роберт Лоджа озвучивал мультфильмы и компьютерные игры: его голосом говорит нечестный коп Рэй Мачовски в игре Grand Theft Auto III. Последним фильмом с участием актёра стала картина «День независимости: Возрождение», вышедшая уже после его смерти в 2016 году.

Личная жизнь

Первый раз актёр женился в 1952 году, в этом браке у него родилось трое детей. С 1986 года до своей смерти Лоджа был женат на Одри О’Брайен, в этом браке у него был ребёнок.

Роберт Лоджа скончался в Лос-Анджелесе на 86-м году жизни. Жена актёра сообщила, что он умер в своём доме после пятилетней борьбы с болезнью Альцгеймера

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру второго плана
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Киноактёры США
Выпускники Средней школы Нью-Дорпа
Выпускники Вагнеровского колледжа